Heegewaldt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann David Heegewaldt (1773–1850), preußischer Beamter und Berliner Kommunalpolitiker
 Werner Heegewaldt, Historiker; seit 2016 Direktor des Archivs der Akademie der Künste, Berlin